

Toponymes 
 Gressoney-Saint-Jean est une commune valdôtaine de la haute vallée du Lys ;
 Gressoney-La-Trinité est une commune valdôtaine de la haute vallée du Lys ;
 Gressoney est une ancienne commune de la Vallée d'Aoste, située dans la haute vallée du Lys.

Homonymie de toponyme